Catostomus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Lesueur, 1817. Catostomus ingår i familjen Catostomidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Karpartade fiskar
Catostomus